IMEP est un sigle signifiant :
 Institut royal supérieur de musique et de pédagogie de Namur, fondé en 1970.
 International Music Educators of Paris
 Institut de microélectronique, électromagnétisme et photonique
 Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite
 Institut municipal d'éducation permanente
 International Music Educators Of Paris (IMEP Paris College of Music), école internationale de jazz et de musiques actuelles située à Paris.